Беляев Виктор Васильевич — доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник управления развития науки, заведующий кафедрой теоретической физики МГОУ; профессор Департамента механики и мехатроники Инженерной академии РУДН.

Краткая биография 
 1974 г. — окончил Московский физико-технический институт. Специальность — Автоматика и электроника. Квалификация — Инженер-физик.
 1980 г. — кандидат физико-математических наук (специальность — «Радиофизика, включая квантовую радиофизику»). Тема диссертации «Исследование ориентационных электрооптических эффектов в жидких кристаллах».
 1996 г. — доктор технических наук (специальность — «Оптические и оптоэлектронные приборы и комплексы»). Тема диссертации «Жидкие кристаллы в оптических системах преобразования и отображения информации».
 2007 — 2009 гг. — Российский научный центр «Курчатовский институт», руководитель Агентства биомедицинских технологий и ядерной медицины.
 2008 — 2016 г. — Российский университет дружбы народов (РУДН), профессор кафедры кибернетики и мехатроники.
 C 2016 г. — профессор Департамента механики и мехатроники РУДН.
 2009 г.  — н.в. — Московский государственный областной университет (МГОУ), главный научный сотрудник управления развития науки, заведующий кафедрой теоретической физики.

Почётные звания и иные знаки отличия 
 Имеет звание Почётного члена (Fellow) Международного общества информационных дисплеев (SID) с формулировкой «За большой вклад в науку и технологию жидкокристаллических материалов, электрооптических эффектов, дисплеев, компонентов и систем», 
 Благодарность Губернатора Московской области, 
 Почётную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации.

Преподавание 
 Читает спецкурсы:
 «Устройства микро- и наносистемной техники» (магистратура, Системы управления);
 «Техническое обеспечение качества продукции наноиндустрии» (магистратура, 28.04.01);
 «Технические средства систем автоматизации и управления» (бакалавриат, 27.03.04);
 «Физические основы нанотехнологий» (бакалавриат, Физика (03.03.02));
 «Метрология, стандартизация и технические измерения»;
 «Нанометрология»;
 «Управление качеством» (бакалавриат, 28.03.02);
 и др.
 Разработал программу дополнительного профессионального образования курсов повышения квалификации «Методы формирования материалов и наносистем для управления оптическими свойствами полимеров, органических светодиодов, жидкостей и газов в электрооптических, оптоэлектронных, оптических устройствах и биологических суспензиях» — В. В. Беляев, В. В. Сурнычев, А. К. Дадиванян, Д. Н. Чаусов, Ф. И. Высикайло.

Наука 
 Научные исследования в областях:
 разработки новых жидкокристаллических дисплеев с улучшенными визуальными и эксплуатационными характеристиками и материалов к ним;
 концепции развития компонентов плоскопанельных дисплеев;
 исследованием свойств ЖК устройств со сложным распределением ориентации ЖК;
 исследованием и разработкой материалов и компонентов электроники;
 разработкой модели ориентации жидких кристаллов на ориентирующих поверхностях;
 методами создания дифракционных оптических элементов для оптоэлектронных устройств и систем отображения информации;
 методами исследования свойств жидких кристаллов и их взаимодействия с ориентирующей поверхностью;
 разработкой новых материалов для ориентации жидких кристаллов;
 и др.
 По итогам исследований профессором опубликовано 460 научных трудов, из них 7 монографий, 175 статей в журналах, 44 авторских свидетельства и патента на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, которые применяются на предприятиях России, Белоруссии, Республики Корея, США.

Научные интересы 
 Исследования в области информационных технологии.
 Материаловедение и электроника.
 Нанотехнологии и наноматериалы.
 Дисплейные устройства, системы и технологии.
 Физика и применение жидких кристаллов и полимеров.
 Исследование рынка дисплеев.
 Биомедицинские технологии и ядерная медицина.
 Управление научными проектами.

Ключевые слова 
Электроника, наноэлектроника, нанофотоника, наноматериалы, электрооптичекие устройства, оптоэлектронные устройства, дисплейные устройства, ядерная медицина, фотонный кристалл, полимеры.

Библиография 
Количество цитирований статей проф. В.В. Беляева в журналах по данным Web of Science: 35, Scopus: 43

Научные статьи 
 V. Belyaev, A. Solomatin, and D. Chausov. «Phase retardation vs. pretilt angle in liquid crystal cells with homogeneous and inhomogeneous LC director configuration» // Optics Express 21, 4244-4249 (2013).
 Беляев В. В., Соломатин А. С. Оптические свойства гибридных жидкокристаллических ячеек при различных углах падения света // Оптический Журнал 2015, т.82, № 1. С.41-48. (2015).
 Беляев В. В. Перспективные применения и технологии жидкокристаллических устройств отображения информации и фотоники // Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2015 Том 15. Номер 3. С.7-27.
 Belyaev V., Solomatin A., Smirnov A., Suarez D. Optical Properties of Composite Heterophase Objects with Liquid Crystal Material for different display applications // Journal of the Society for Information Display. — 2017. — Volume 25. — Issue 9. — p. 561—567. — DOI: 10.1002/jsid.606.
 Козенков В. М., Спахов А. А., Беляев В. В., Чаусов Д. Н. Оптически анизотропные и интерференционные средства защиты: свойства, технология, применение // Жидкие кристаллы и их практическое использование. — 2016. — Том 16. — Выпуск 4. — с. 9-21.
 D.O. Rybakov, V. V. Belyaev, S. Kumar, V.G. Chigrinov, V.A. Zhachkin. Molecular relaxation of components of LC mixture 2f-3333 (ROLIC) for dual frequency electrooptic shutters // Liquid Crystals DOI: 10.1080/02678292.2019.1611962.
 Высикайло Ф. И., Беляев В. В., Митин В. С. Нарушение нейтральности в технологиях нанокомпозитов. — М.: РУДН, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-209-08895-0.

Патенты 
 Беляев В. В., Чаусов Д. Н., Козенков В. М., Спахов А. А. Способ формирования поляризационно-чувствительного материала, поляризационно-чувствительный материал, полученный указанным способом, и поляризационно-оптические элементы и устройства, включающие указанный поляризационно-чувствительный материал. Патент на изобретение RUS 2683873 29.09.2017
 Мазаева В. Г., Беляев В. В., Нацюк С. Н., Соломатин А. С. Способ изготовления жидкокристаллической ячейки. Патент на изобретение RUS 2491316 30.12.2011
 Беляев В. В., Козенков В. М., Чаусов Д. Н. Способ получения ориентированного слоя жидкого кристалла. Патент на изобретение RUS 2497167 03.05.2012
 Беляев В. В., Щербатова М. П., Андриянова И. В. Модульный светодиодный светильник. Патент на полезную модель RUS 107572 26.04.2011
 Беляев В. В. Система подсветки жидкокристаллического дисплея и содержащий её дисплей. Патент на изобретение RUS 2343519 30.10.2007
 Беляев В. В. Гибкий дисплей. Патент на изобретение RUS 2318230 27.03.2006
 Гейвандов А. Р., Беляев В. В. Гибридный светомодулирующий-светоизлучающий дисплей и способ его изготовления. Патент на изобретение RUS 2324237 09.09.2005
 Гейвандов А. Р., Беляев В. В. Жидкокристаллический дисплей. Патент на изобретение RUS 2326448 23.09.2005
 Беляев В. В. Устройство подавления спеклов. Патент на изобретение RUS 2304297 21.03.2006

Учебные пособия 
 Беляев В. В. Вязкость нематических жидких кристаллов. Москва, 2002.
 Беляев В. В., Карлащук В. И. Технические средства систем управления. учеб. пос.: спец. 550200 «Автоматизация и управление». Российский ун-т дружбы народов, Инженерный фак., Каф. кибернетики и мехатроники. Москва, 2009.
 Нарушение электронейтральности в нанокомпозитах / Высикайло Ф.И., Беляев В.В., Митин В.С. Москва: изд-во РУДН, 2019. 268 с. ISBN: 978-5-209-08895-0

Научно-популярные статьи 
 Беляев В. Стремительный рост интернета вещей в сочетании с искусственным интеллектом // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2018. № 2 (173). С. 112—120.
 Высикайло Ф. И., Беляев В. В. Развитие идей А. А. Власова в МОПИ (МГОУ): К 110-летию со дня рождения Анатолия Александровича Власова // Вестник МГОУ. Серия: Физика-математика. 2018. № 3. С. 107—116.
 Беляев В. Передовые технологии на неделе дисплеев в 2017 году // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2017. № 9 (170). С. 74-84.
 Беляев В. Неделя дисплеев 2016: технологии настоящего и будущего. Часть 1. Выставка и научная конференция // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2016. № 8 (158). С. 42-52.
 Беляев В. Неделя дисплеев 2016: технологии настоящего и будущего. Часть 2. Инновационная зона (I-Zone) // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2016. № 9 (159). С. 136—141.
 Беляев В. В., Чилая Г. С. Жидкие кристаллы в начале XXI века. Москва, 2015.
 Беляев В. Международная конференция по жидким кристаллам. Экзотика и реальность // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2015. № 1 (141). С. 90-97.
 Беляев В. Жидкокристаллические дисплеи. Технологии настоящего и будущего. Часть 1. От пикселя до гибкой подложки // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2015. № 8 (148). С. 36-47.
 Беляев В. Жидкокристаллические дисплеи. Технологии настоящего и будущего. Часть 2. Новые технологии и области применения ЖК-дисплеев // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2015. № 10 (150). С. 124—133.
 и др.

Примечания

Ссылки 
 проф. В.В. Беляев // РУДН
 проф. В.В. Беляев как зав. каф. теоретической физики // Московский государственный областной университет 
 В.В. Беляев (о нём) на портале ж-ла Инженерные решения и инновации.
 Поздравляем с юбилеем профессора МГОУ В.В. Беляева! // МГОУ, 12 апреля 2021 г.

 Списки трудов
 Научные труды В. В. Беляева в РИНЦ.
 Труды В.В. Беляева по жидким кристаллам // Истина МГУ
 Статьи В.В. Беляева, изданные в науч. журналах МГОУ

Персоналии по алфавиту
Доктора технических наук
Выпускники Московского физико-технического института
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Преподаватели Московского государственного областного университета